Las Pomas kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Las Pomas, Zacatecas, ort, Valparaíso, 
 Las Pomas, Guanajuato, ort, San José Iturbide, 
 Las Pomas, Jalisco, ort, Jesús María, 

Robotskapade Mexikoförgreningar